Evropska Formula 2 sezona 1967 je bila prvo prvenstvo Formule 2, ki je potekalo med 24. marcem in 8. oktobrom 1967.

Rezultati

Koledar dirk

Dirkaško prvenstvo 

1967 v športu
1967